Spostato di un secondo – album di Marco Masini
 Spostato di un secondo – singolo di Marco Masini tratto dall'omonimo album